Miejscowości w USA:
 Steen – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Rock
Gminy w USA:
 Steen (ang. Steen Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Knox
Inne:
 steen – inna nazwa szczepu winogron chenin blanc, powszechnie używana w Południowej Afryce